Das AGIPI Billard Masters 2012 war eine Turnierserie im Dreiband, die zwischen dem 27. Oktober 2011 und dem 25. März 2012 in Schiltigheim, Frankreich ausgetragen wurde. Es wurde in drei Phasen gespielt: 1. Qualifikation; 2. Gruppenphase; 3. Finale. Eurosport2 sendete Liveübertragungen im TV und Kozoom übertrug im Internet als Stream.

Titelverteidiger war der Koreaner Choi Sung-won.

Zum zweiten Mal nach 2008 konnte der Schwede Torbjörn Blomdahl das Turnier im Finale gegen den Koreaner Kim Kyung-roul gewinnen. Er zog mit dem Niederländer Dick Jaspers gleich, der 2009 und 2010 gewann. Dritter wurde  Martin Horn aus Essen.

Allgemeine Informationen

Preisgeld 

Anmerkungen * *1 Die Boni können nicht kombiniert werden.

Qualifikation 

In dieser Phase traten in vier Gruppen je 4 Spieler gegeneinander an. Die beiden Gruppenersten kamen eine Runde weiter und trafen in der Gruppenphase auf je 3 gesetzte Spieler. Gespielt wurde im Round Robin-Modus.

Gruppen 1 und 2 

Gespielt wurde vom 27.–30. Oktober 2011.

Gruppen 3 und 4 

Gespielt wurde vom 25.–27. November 2011.

Gruppenphase 

In der Gruppenphase trafen in vier Gruppen je fünf Spieler aufeinander. Zwölf Spieler waren bereits gesetzt, acht kamen aus der Qualifikation hinzu. Die beiden Gruppenersten zogen ins Finale ein. Gespielt wurde im Round-Robin-Modus.

Gruppenauslosung

Gruppen A und B 

Gespielt wurde vom 27.–29. Januar 2012.

Gruppen C und D 

Gespielt wurde vom 24.–26. Februar 2012.

Finale 

Das Finale wurde vom 25.–27. März 2012 im K.-o.-System ohne Nachstoß auf 50 Points gespielt.

Plätze 1–2 
Ergebnisse in Reihenfolge: Punkte; Aufnahmen; Gesamtdurchschnitt; Höchstserie, Partiepunkte

Plätze 3–8 
Die Sieger von Spiel 1 und 2 spielten um Platz 5/6, die Verlierer um Platz 7/8.

Abschlusstabelle mit Preisgeldvergabe

Einzelnachweise 

2012
Karambolageveranstaltung 2012
Karambolageveranstaltung 2011